Karl von Anjou (Charles d‘Anjou) ist der Name folgender Personen:

 Karl I. (Neapel) (1227–1285), König von Neapel
 Karl II. (Neapel) (1254–1309), König von Neapel
 Karl I. (Valois) (oder Charles de Valois; 1270–1325), Graf von Valois und Graf von Anjou
 Karl III. (Neapel) (oder Karl von Durazzo; 1345–1386), König von Neapel und König von Ungarn
 Karl IV. (Maine) (1414–1472), Graf von Maine, Graf von Guise
 Karl V. (Maine) (1436–1481), Graf von Maine, Herzog von Anjou